Seoni kan syfta på följande platser:

Indien 

 Seoni (ort i Indien, Himachal Pradesh), Shimla, 
 Seoni, ort, Madhya Pradesh, Seonī, 
 Seonī (distrikt i Indien), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar